1167 км, 1167-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 1167 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Калининградская железная дорога (Калининградская область). Код 100533.
 1167 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Приднепровская железная дорога (Запорожская область). Код 461722.